Ро́берт Лу́кас (; 29 августа 1978, Вена, Австрия) — австрийский хоккеист, защитник клуба «Блэк Уингз Линц», выступающего в австрийской лиге ЕБЕЛ.

Титулы 
 Чемпион Австрии: 2003, 2005, 2008

Хоккеисты Австрии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Винер» (1914—2000)
Игроки ХК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ХК «Нитра»
Игроки ХК «Фельдкирх»
Игроки ХК «Филлах»
Игроки ХК «Блэк Уингз Линц»
Игроки ХК «Вена Кэпиталз»
Игроки сборной Австрии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года